Морасвердес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 51,88 км². Население — 328 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 79 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 elpelos.com: Página relacionada con Morasverdes y sus gentes
 morasverdes.com: Orígenes de Morasverdes,leyendas y misterios
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки